Ливенс (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ливенс, Ян (1607—1674) — нидерландский художник.
 Ливенс, Янис (1884—?) — латвийский спортсмен-велогонщик.
 См. также 
 Миномёт Ливенса — вид миномёта, применявшийся во время Первой мировой войны для поражения живой силы и заражения местности отравляющими веществами.
 Синт-Ливенс-Хаутем — коммуна в Бельгии, расположена во Фламандском регионе (провинция Восточная Фландрия).